Ржаное — название населённых пунктов:

Россия 
 Ржаное — деревня в Залегощенском районе Орловской области.

Украина 
 Ржаное — село в Ямпольском районе Сумской области.

Другое 
 Ржаное — озеро в Прионежском районе Карелии.